Gabriel Constantínovich Románov (en ruso, Гавриил Константинович; Pávlovsk, 15 de julio de 1887-París, 28 de febrero de 1955) fue primero gran duque de Rusia, y luego príncipe de Rusia.

Familia 
Hijo del gran duque Constantino Constantínovich Románov y de la princesa Isabel de Sajonia-Altemburgo.

Matrimonio 
Contrajo matrimonio morganático el 5 de marzo de 1917 con Antonia Nestoróvskaya (1890-1950). Al enviudar, volvió a contraer matrimonio morganático el 11 de mayo de 1951 con Irina Kurákina (1903-1983).

Biografía 
Los hijos del gran duque Constantino no llevaron el título de grandes duques de Rusia,  sino el de príncipes de Rusia, en conformidad a la reforma hecha por Alejandro III el 14 de julio de 1886. Según esta ley, sólo los hijos y nietos de un zar, hijos de matrimonio dinasta, podrían ser grandes duques, si no serían príncipes de Rusia y llevarían el tratamiento de Alteza Imperial. Así los Constantínovich, bien que hijos de matrimonio dinástico, eran bisnietos de un zar. El objetivo de la ley era de restringir el número de personas con derecho a rentas del estado. Inmediatamente después de la caída de la monarquía en marzo de 1917, Gabriel se casó con su amante, la bailarina Antonia Nestoróvskaya.

Revolución rusa 

Al estallar la Revolución de octubre de 1917, el príncipe fue detenido por los bolcheviques. Su esposa se movilizó ante su amigo Máximo Gorki, para que hiciera presión ante Lenin para que Gabriel fuera liberado. Siendo liberado, permanecieron un tiempo en San Petersburgo y luego se exiliaron en París. Tres de sus hermanos no tuvieron la misma suerte: Iván Constantínovich, Constantino Constantinovich e Ígor Constantínovich (1894-1918) murieron cruelmente a manos de los bolcheviques.

Durante su exilio, el príncipe Gabriel apoyo al gran duque Cirilo Románov en sus derechos al trono imperial. En agradecimiento, este último dio a su esposa, Antonia Nestoróvskaya el título de "princesa Románovskaya-Strélninskaya", Gabriel se vio atribuir el título de "gran duque de Rusia". 

Antonia Nestoróvskaya murió el 7 de marzo de 1950.

Muerte e inhumación 

Gabriel Constantínovich de Rusia murió el 28 de febrero de 1955 en París, sin descendencia. Fue inhumado en el cementerio ortodoxo de Sainte-Geneviève-des-Bois.

Romanov
Fallecidos en París